Regime político - sistema político que orienta os destinos de um país; forma de governo
Regime militar - sistema político militarista
 Regime de bens - um termo jurídicos para definir a relação patrimonial de um casal

Desambiguação